Kahnūj (persiska: Deh Vālī, ده والی, کهنوج) är en ort i Iran.   Den ligger i provinsen Kerman, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Teheran. Kahnūj ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Kahnūj är huvudsakligen kuperad, men åt sydväst är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Kahnūj. Runt Kahnūj är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Darb-e Behesht,  km norr om Kahnūj. Trakten runt Kahnūj är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. 

Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kerman (provins)